Världsmästerskap 2012 kan avse:

Formel 1-VM 2012
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2012
Roadracing-VM 2012
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2012
Världsmästerskapen i konståkning 2012
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2012
Världsmästerskapen i orientering 2012
Världsmästerskapen i skidflygning 2012
Världsmästerskapen i skidskytte 2012
Världsmästerskapet i bandy för damer 2012
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2012
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2012
Världsmästerskapet i ishockey för damer 2012
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2012